Uralski ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Uralski (Perm), in der Region Perm
 Uralski (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk (auch „geschlossene Stadt“/SATO)
 ländliche Siedlungen:
 Uralski (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Uralski (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Uralski (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Uralski (Wolgograd), im Rajon Wolgograd der Oblast Wolgograd
 Uralski (Wolgograd, Srednjaja Achtuba), im Rajon Srednjaja Achtuba der Oblast Wolgograd
 Uralski (Wolgograd, Wolschski), im Stadtkreis Wolschski der Oblast Wolgograd

Uralski als Familienname:
 Wiktor Wladimirowitsch Uralski (1925–2009), sowjetischer bzw. russischer Theater- und Filmschauspieler
 Wladimir Michailowitsch Uralski (1877–1955), russischer bzw. sowjetischer Theater- und Filmschauspieler